Йоїті (Хоккайдо)
 Повіт Йоїті